Iàkovlevka (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Iàkovlevka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Iàkovlevka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia